2 miejscowości w Polsce:
 Ziemaki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Sypniewo
 Ziemaki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłomłyn